Чемпионат Люксембурга по футболу 1970/1971 — 57-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1970/1971
Люксембург
Люксембург
Спорт в Люксембурге в 1970 году
1971 год в Люксембурге